Lambeosaurini — триба травоядных динозавров из подсемейства ламбеозаврин семейства гадрозаврид из верхнего мела (около 73—65,5 млн лет назад) Азии, Европы и Северной Америки. Таксон ввёл в систематику Уильям Паркс в 1923 году вместе с первым описанием ламбеозавра. Lambeosaurini определяется как Lambeosaurus lambei и все таксоны ближе родственные ему, чем Parasaurolophus walkeri, Tsintaosaurus spinorhinus или Aralosaurus tuberiferus. В научных работах кладу коритозавр — ламбеозавр часто называли Corythosaurini, хотя это наименование не получило официального определения и диагностики.

Описание 

Lambeosaurini диагностируются по следующим признакам: вертикальная канавка на латеральном отростке предчелюстной кости, расположенная рострально к дорсальному отростку челюстной кости и протягивающаяся вентрально от небольшой щели между медиальным и латеральным премаксиллярными отростками; вертикальная канавка, ограниченная рострально треугольным вентральным выступом латерального отростка предчелюстной кости; сочленовая поверхность лобной кости с носовой имеет форму платформы, наклонённой ростровентрально; преддверие носовой кости свёрнуто S-образно в закрытые премаксиллярные проходы, расположенные рострально к дорсальному отростку челюстной кости; латеральный премаксиллярный отросток тянется каудодорсально к предлобной кости у взрослых особей.

Филогения 

По результатам филогенетического анализа с использованием 265 признаков (179 краниальных и 86 посткраниальных) для 34 таксонов (22 ламбеозаврина, 2 зауролофина и внешние таксоны) была построена следующая кладограмма:

Примечание 

Ламбеозаврины
Динозавры мелового периода